Charles Sackville-West (6e comte De La Warr) (1815-1873), soldat britannique ;
 Edward Sackville-West (1901-1965), aristocrate anglais, critique musical, romancier et membre de la Chambre des Lords ;
 George Sackville-West (5e comte De La Warr) (1791-1869), courtisan britannique et un homme politique conservateur ;
 George Sackville-West (vicomte Cantelupe) (1814-1850), homme politique britannique ;
 Lionel Sackville-West (2e baron Sackville) (1827-1908), diplomate britannique ;
 Lionel Sackville-West (3e baron Sackville) (1867-1928), pair britannique ;
 Mortimer Sackville-West (1er baron Sackville) (1820-1888), pair britannique ;
 Vita Sackville-West (1892-1962), poétesse, romancière, essayiste, biographe et traductrice britannique.